Виселок — тип населеного пункту сільського типу.

Виселок — присілок, Сюмсинський район, Удмуртія

Виселок  — село, Хмельницька область, Віньковецький район
 Виселок  — село, Хмельницька область, Новоушицький район

 Виселок — колишнє село Близнюківського району Харківської області

Див. також 
 Виселок № 1
 Виселок № 2
 Виселок Куш'я